Михаил Башилов:
* Башилов, Михаил Александрович (1923—2009) — Герой Социалистического Труда, фрезеровщик авиационного предприятия.